His First Ride – cortometraggio del 1907 diretto da G.M. Anderson
His First Ride – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Selig Polyscope Company